Chasia – ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia Occidentale
Chasia – ex comune della Grecia nella periferia della Tessaglia